Lantenay, commune française de l'Ain
 Lantenay, commune française de la Côte-d'Or

Toponymie française